Piede – Estremità distale dell'arto inferiore
 Piede – Base, parte bassa di qualcosa oppure sostegno di qualcosa
 Piede – In particolare, base del fusto di un albero
 Piede – In particolare, pezzo che sopporta un mobile
 Piede – Parte terminale del flauto traverso, meglio conosciuta col termine di trombino
 Piede – Organo delle briofite e delle pteridofite
 Piede – Parte inferiore del carattere tipografico
 Piede – Parte inferiore di un libro o di una pagina
 Piede – Pezzo meccanico
 Piede – Parte ventrale dei molluschi o porzione terminale del corpo dei Rotiferi

Unità di misura 
 Piede – Unità di misura lineare usata dal Medioevo in poi
 Piede romano – Unità di misura lineare utilizzata nell'antica Roma
 Piede – Unità di misura utilizzata dai costruttori di organi, e più in generale riferimento per l'estensione reale di uno strumento musicale.
 Piede – Numero di monete coniabili in una determinata unità di peso

Metrica 
 Piede – La più semplice unità ritmica della poesia greca e latina

Altri progetti